Ла Темпраниља има више значења:

 Ла Темпраниља (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Темпраниља (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику